Tijera puede referirse a:

Herramienta de corte 
 Tijera o tijeras;
 Tijera de aves;
 Tijera de cocina;
 Tijeras de hojalatero o tijeras cortachapa;

Otros 
 Una jugada de fútbol, la tijereta;
 El juego infantil «Piedra, papel o tijera»;
 Efecto tijera que se produce cuando se bloquean las ruedas de un vehículo;
 Puertas de tijera;
 Postura sexual lésbica, tribadismo;

Geografía 
 El Tijera, corregimiento del distrito de Ocú, en la provincia de Herrera, Panamá;
 Tijeras, población de Nuevo México, Estados Unidos;
 Tijeras, corregimiento de Panamá;
 Tijeras, un barrio del municipio de Juana Díaz, Puerto Rico;

Véase también 

 Tijereta;
 Tijerales, un tipo de vigas; 
 Tijeral brasileño y tijeral copetón, dos especies de aves.